Rover 75 har flere betydninger:
 En serie af øvre mellemklassebiler bygget mellem 1999 og 2005, se Rover 75
 En variant af den store mellemklassebil Rover P3, bygget mellem 1948 og 1949
 En variant af den øvre mellemklassebil Rover P4, bygget mellem 1954 og 1959